Ни́но Ро́та (, настоящее имя Джованни Рота Ринальди, ; 3 декабря 1911, Милан — 10 апреля 1979, Рим) — итальянский композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Широко известен благодаря написанию музыки ко многим фильмам Федерико Феллини и Лукино Висконти, а также к «Крёстному отцу» Фрэнсиса Форда Копполы.

Биография 

Нино Рота родился в 1911 году в Милане, в семье с музыкальными корнями: его дедом был композитор Джованни Ринальди, бабушка Джоконда и мать Эрнеста играли на фортепиано. В детстве, переехав в Рим, поступил в консерваторию Санта-Чечилия, которую закончил в 1929 году. Ещё в консерватории Рота прослыл вундеркиндом — он зарекомендовал себя как композитор и дирижёр оркестра, а его первая оратория «L’infanzia di San Giovanni Battista» уже в 1923 году была поставлена в Милане и Париже.

С 1930 по 1932 год Рота жил в США, получил учёную степень в Кёртисовском институте, где он учился композиции у Розарио Скалеро () и по классу оркестра у Фрица Райнера. По возвращении в Италию изучал литературу в Миланском университете; позднее, в 1937 году, начал преподавательскую карьеру. Начиная с 1950 и до своей смерти в 1979 году занимал пост директора консерватории Бари.

Автор ряда опер, в том числе: «Ariodante» (1942), «Torquemada» (1943), «I due timidi» (1950), «Il capello di paglia di Firenze» (1955), «La notte di un nevrastenico» (1959—1960), «Aladino e la lampada magica» (1968), «» (1970), «Napoli milionaria» (1977) и балетов «La rappresentazione di Adamo ed Eva» (1957), «La Strada» (1965), «Aci e Galatea» (1971), «Le Molière imaginaire» (1976) и «Amor di poeta» (1978, был специально написан для Мориса Бежара). Кроме того, композитор создал огромное количество произведений для оркестра, многие из которых исполняются до сих пор во всём мире.

С начала 1940-х Рота начал писать музыку к кинофильмам, работал с режиссёрами Ренато Кастеллани, Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Марио Моничелли, Фрэнсисом Фордом Копполой (в 1975 году Рота был удостоен премии «Оскар» за лучшее музыкальное сопровождение к его фильму «Крёстный отец 2»), Эдуардо Де Филиппо, но наиболее плодотворным оказалось его многолетнее сотрудничество с Федерико Феллини — Рота является автором музыки ко всем его фильмам, начиная с «Белого шейха» (1952) и заканчивая «Репетицией оркестра» (1978).

Помимо музыки к кинофильмам, композитор являлся автором музыкального сопровождения для театральных постановок Эдуардо Де Филиппо, Франко Дзеффирелли и Лукино Висконти.

Нино Рота скончался от сердечной недостаточности в Риме в 1979 году.

Племянник Марчелло Рота — итальянский дирижёр, с 2004 года главный приглашённый дирижёр Чешского национального симфонического оркестра Праги, неоднократно гастролировал в России.

Избранная фильмография

Интересные факты 
 Музыка Нино Рота из фильма «Крёстный отец» была использована в советском мультфильме «Контакт».
 Тема любви из фильма «Крёстный отец» (1972) — песня под названием «Speak Softly Love», которую исполнил Энди Уильямс, а музыку к которой написал Нино Рота — в последний момент была удалена из списка номинантов на Оскар 1973 года. Оказалось, что композитор уже использовал эту музыкальную тему в комедии Эдуардо де Филиппо 1958 года «Fortunella». Хотя в фильме де Филиппо тема была сыграна стаккато, в бойкой комедийной манере — однако мелодия была той же самой. По этой причине композиция Нино Рота была признана непригодной для номинации. Несмотря на это, в 1974 году вторая часть «Крёстного отца» получила Оскар за лучшую музыку к фильму, хотя это была та же самая тема любви, которую годом ранее сочли непригодной.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Нино Рота
 

Академические музыканты Италии
Выпускники Кёртисовского института музыки
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Серебряная лента»